3-я церемония награждения кинопремии «Империя» за заслуги в области кинематографа за 1997 год. Была проведена в мае 1998 года в Лондоне.

Победители и номинанты 
Ниже представлен список победителей.

Примечания 

1998
Май 1998 года
Кинопремии 1998 года
1998 год в Лондоне